

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Émile Weill-Mallez, (1833-1904), homme politique français ;
 Hector Sirot-Mallez, (1835-1898), homme politique français ;
 Henri Mallez, (1892-1989), homme politique français.
 Paul Mallez, (2001-), joueur français de rugby à XV

Homonymie de patronyme